Ю́рий Ви́кторович Романе́нко (род. 1 августа 1944, пос. Колтубановский, Бузулукский район, Оренбургская область) — лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза.

Биография 
Родился в посёлке Колтубановский  Оренбургской области в семье военного моряка. Окончил среднюю школу № 23 г. Калининграда, по окончании которой работал бетонщиком, слесарем, а в 1962 году поступил в Черниговское высшее военное авиационное училище лётчиков.

После окончания военного училища с отличием оставлен в нём в должности инструктора.

Должность космонавта в отряде космонавтов получил 6 июля 1972 года, а до этого с 27 апреля 1970 года был на должности слушателя-космонавта.

По состоянию на 1998 год Юрий Романенко обладал рекордным налётом, 430 суток 18 ч 20 мин.

Сын космонавт Роман Юрьевич Романенко пошёл по стопам отца.

Первый космический полёт 

Совершил в период с 10 декабря 1977 года по 16 марта 1978 года полёт на космическом корабле Союз-26 в качестве командира корабля к орбитальной станции Салют-6, вместе с Георгием Михайловичем Гречко. Во время этого полёта выполнил один выход в открытый космос продолжительностью 1 час 28 минут. Возвращение на Землю происходило на спускаемом аппарате космического корабля Союз-27. Общая продолжительность полёта составила 96 суток 10 часов и 7 секунд.

После успешного завершения полёта 16 марта 1978 года, за проявленное мужество и героизм, ему было присвоено воинское звание — полковник, почётное звание Герой Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» и награждением орденом Ленина, почётное звание Лётчик-космонавт СССР и присвоен класс «Лётчик-космонавт 3 класса». Также в этом году он был удостоен почётного звания «Герой ЧССР». В этом полёте космонавты стали первыми, кто встретил Новый год в космосе. В честь этого полёта Гречко и Романенко, одна из улиц города Северодвинска была названа улицей Советских космонавтов. До полёта Владимира Ремека был самым молодым (по дате рождения) из слетавших в космос.

Второй космический полёт 

Происходил с 18 по 26 сентября 1980 года. В этом полёте Юрий Викторович был командиром космического корабля Союз-38 и советско-кубинской экспедиции посещения орбитальной станции Салют-6, вместе с кубинским космонавтом-исследователем Арнальдо Тамайо Мендесом. Этот полёт продолжался 7 суток 20 часов 43 минуты 24 секунды.

После успешного завершения полёта 26 сентября 1980 года он стал дважды Героем Советского Союза, был удостоен вручения второй медали «Золотая Звезда» и был награждён вторым орденом Ленина, а 30 сентября ему был присвоен класс «Лётчик-космонавт 2 класса». Также в этом году он был удостоен почётного звания «Герой Республики Куба».

Третий полёт 
Происходил с 5 февраля по 29 декабря 1987 года. Юрий Викторович в этом полёте был командиром основной экспедиции на орбитальном комплексе Мир. Космический полёт к комплексу происходил на космическом корабле Союз ТМ-2, вместе с бортинженером Александром Ивановичем Лавейкиным, с ним они проработали на орбите до июля, а затем Лавейкина сменил прибывший с экспедицией посещения на Союз ТМ-3 Александр Павлович Александров. Это была первая частичная замена основного экипажа орбитальной станции в истории космонавтики. Во время полёта совершил три выхода в открытый космос общей продолжительностью 8 часов 48 минут. Возвращение на Землю происходило на спускаемом аппарате космического корабля Союз ТМ-3 вместе  и А. С. Левченко, прибывшим на станцию на Союз ТМ-4. Общая продолжительность полёта составила 326 суток 11 часов 37 минут 59 секунд.

По завершении полёта 29 декабря 1987 года был награждён третьим орденом Ленина, а 30 декабря ему присвоен класс «Лётчик-космонавт 1 класса». Также в этом году он был удостоен почётного звания «Герой Сирийской Арабской Республики».

С 24 июня 1986 года по 11 октября 1988 года — заместитель командира отряда космонавтов.

Отчислен из отряда космонавтов 11 октября 1988 года в связи с переходом на руководящую работу — начальником 3-го управления. Оставался в этой должности до увольнения в запас 2 октября 1995 года.

Воинские звания 
 Лейтенант (27.10.1966).
 Старший лейтенант (30.12.1968).
 Капитан (3.02.1971).
 Майор (21.02.1974).
 Подполковник (14.12.1976).
 Полковник (17.03.1978).

Награды 

Государственные награды СССР и РФ
 Две медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (16 марта 1978, 26 сентября 1980);
 три ордена Ленина (16 марта 1978, 26 сентября 1980, 29 декабря 1987);
 Орден Красной Звезды (1976);
 Медаль «За заслуги в освоении космоса» (12 апреля 2011 года) — за большие заслуги в области исследования, освоения и использования космического пространства, многолетнюю добросовестную работу, активную общественную деятельность;
 Медаль Алексея Леонова (Кемеровская область, 2015) — за три совершённых выхода в открытый космос;
 Почётный знак ВЛКСМ

Награды иностранных государств
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Чехословацкой Социалистической Республики (16.03.1978);
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Республики Куба (1980);
 Герой Сирийской Арабской Республики;
 Орден Клемента Готвальда (Чехословакия, 16.03.1978);
 Орден «Плайя Хирон» (Куба, 1980);
 орден «Народная Республика Болгария» I степени (1979);
 Медаль «30-я годовщина ВВС Республики Куба» (1986);
 Медаль «100-летие падения Османского ига» (НРБ);
 медаль «За укрепление дружбы по оружию» I степени (ЧССР);
 орден «Мадарский всадник» I степени (Болгария, 2008).

Награды субъектов РФ
 почётный знак «За заслуги перед Таймыром» (постановление № 525 от 9 декабря 2005 года).

Почетный гражданин городов: Минусинск, Калуга, Калининград, Джезгазган, Бузулук, Аркалык, Братислава, Прага, Хьюстон (США). На Родине Героя ему установлен бронзовый бюст.

См. также 
 Союз-26
 Союз-38
 Союз ТМ-2

Примечания

Литература

Ссылки 
 Космонавт Юрий Романенко. Видеоэнциклопедия «Космонавты». Телестудия Роскосмоса.
 Космическая энциклопедия.
 
 Официальный сайт администрации г. Байконур. Почётные граждане города.
 

Родившиеся в Бузулукском районе
Выпускники Черниговского высшего военного авиационного училища лётчиков
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса
Дважды Герои Советского Союза
Почётные граждане Калининграда
Почётные граждане Байконура
Члены КПСС